Petit-Cœur, ancienne commune française de la Savoie, aujourd'hui intégrée à  La Léchère.
 Petit-Cœur, autre nom de Piccolo, personnage de manga.